Mislav Rosandić (né le  à Zagreb en Croatie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Dubnica, il commence sa carrière en senior dans l'Extraliga slovaque en 2012-2013 avec le HC Banská Bystrica. L'équipe remporte le titre national en 2017. En 2018, il rejoint l'Extraliga tchèque en signant chez le HC Hradec Králové.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2021. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2012-2013 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Orange 20 || 1.liga slovaque || 12|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 50|| 3|| 5|| 8|| 20|| 11|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || HC 07 Detva || 1.liga slovaque || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 47|| 1|| 6|| 7|| 49|| 18|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2015-2016 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 41|| 3|| 8|| 11|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HC Slovan Bratislava || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || HC Slovan Bratislava || KHL || 36|| 2|| 5|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 12|| 1|| 3|| 4|| 4|| 15|| 2|| 8|| 10|| 8
|-
| 2017-2018 || HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 19|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Zubr Přerov || 1.liga tchèque || 6|| 1|| 5|| 6|| 0|| 4|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 2017-2018 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 18|| 1|| 11|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 46|| 5|| 12|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 36|| 3|| 5|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque || 11|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 52|| 3|| 24|| 27|| 28|| 16|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
| 2021-2022 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 44|| 2|| 16|| 18|| 30|| 10|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2022-2023 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 15|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Mountfield HK || Extraliga tchèque || || || || || ||

Références

Naissance en janvier 1995
Naissance à Zagreb
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur croate de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du HC Slovan Bratislava